Pagan – cognome italiano
 Pagan – capitale dell'antico regno di Pagan, nell'odierna Birmania
 Pagan – una delle Isole Marianne
 Pagan – album dei Cruachan del 2004